Johann Carl Sigismund von Treskow ist der Name folgender Personen:

 Johann Carl Sigismund von Treskow (1787–1846), deutscher Landwirtschaftsreformer, siehe Carl von Treskow (Landwirtschaftsreformer)
 Johann Carl Sigismund von Treskow (1864–1945), deutscher Politiker, siehe Sigismund von Treskow